Mazowsze, także Mazovia – łacińska nazwa Mazowsza
 Korporacja Masovia wł. Konwent Masovia - Korporacja Studentów Uczelni Poznańskich – męska organizacja akademicka

Zobacz też:
 Mazovia